Emmanuel Akwety Kipoy est un homme politique de la congolais, ancien ministre de la Sécurité et de la Décentralisation ville province de Kinshasa, nommé par le gouverneur André Kimbuta le 7 août 2017.

Notes et références 

Ministre de la république démocratique du Congo